Алексе́й Кривору́чко:
 Криворучко, Алексей Вячеславович (род. 1977) — российский судья.
 Криворучко, Алексей Юрьевич (род. 1975) — российский государственный деятель, заместитель министра обороны Российской Федерации с 2018 года.